Кукловоды:
 Кукловоды — научно-фантастический роман Роберта Хайнлайна.
 Кукловоды — фильм ужасов режиссёра Стюарта Орма, экранизация одноимённого романа.